Монастырь Сарн () — монастырь ордена цистерцианцев в одноименном районе города Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

История 

Точная дата основания монастыря в Сарне неизвестна. Археологические исследования дают основания предположить, что монастырь был основан около 1200 года. Точно известно, что монастырь стал принадлежать ордену цистерцианцев в 1214 году (см. История монастыря на сайте монастырского музея). Первой настоятельницей монастыря была аббатиса Вольберна. В 1223 году римский папа Гонорий III предоставил монастырю определенные привилегии и взял под папскую защиту.
В ходе медиатизации, которая проходила под руководством наполеоновского министра Талейрана, в 1808 году монастырь был секуляризирован. Имущество монастыря перешло во владение французского правительства Великого герцогства Берг.
В январе 1815 года в помещениях монастыря начал работать Прусский королевский оружейный завод. С 1936 года строения монастыря перешли в собственность города Мюльхайм-ан-дер-Рур и в них был открыт дом престарелых.
В 1979—1989 годах монастырские строения были отремонтированы и в них открылся музей, конференц-зал. В монастырской церкви проводятся концерты духовной музыки.
 Сегодня монастырь Сарн — это также тематический пункт регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона.

Примечания

Литература 

 Hans Fischer: Das Zisterzienserinnenkloster in Saarn, Mülheim a. d. Ruhr 1981. 
 Leo Werry, Margot Klütsch u. Hans Fischer:  Kloster Saarn, Kunst- und Kultgegenstände aus der Klosterkirche, Ausstellungskatalog, Mülheim a. d. Ruhr 1983. 
 Kurt Ortmanns: Die ehemalige Zisterzienserinnenabtei Saarn in Mülheim an der Ruhr. Rheinische Kunststätten, Heft 280. Köln 1983. 
 Günter von Roden: Die Zisterzienserinnenklöster Sarn, Duissern, Sterkrade (Germania Sacra N. F. 18. Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Erzbistum Köln 4), Berlin-New York 1984. 
 Kurt Ortmanns: Kloster Saarn: Baugeschichte 1214—1979. Hrsg. von der MüGa Landesgartenschau 1992 GmbH. Sonderdruck aus der Veröffentlichung «KLOSTER SAARN». Edition Werry, Mülheim an der Ruhr 1992. 
 Ralf Lommerzheim: Mariensaal in Saarn. Ergrabene Geschichte: Die Geschichte des Klosters der Zisterzienserinnen in Mülheim an der Ruhr nach den Befunden der archäologischen Forschung mit Beiträgen von C. B. Oesterwind über das Alltagsleben in mittelalterlichen Klöstern, Mülheim an der Ruhr 1998. 
 Rolf-Achim Mostert: «Herr Henricus ist Fundator unser Kirchen gewest, und hat uns vill guts gethan». — Ein Beitrag zur Gründungsgeschichte des Zisterzienserinnenklosters Saarn in Mülheim an der Ruhr. In: Romerike Berge 55, 2005/H. 3, S. 2-14. 
 Nicola Antonia Peczynsky: Das Zisterzienserinnenkloster Mariensaal in Mülheim-Saarn. In: Zeugen der Stadtgeschichte — Baudenkmäler und historische Orte in Mülheim an der Ruhr. Klartext Verlag, Essen 2008.

Ссылки 

 http://www.route-industriekultur.de/themenrouten/12-geschichte-und-gegenwart-der-ruhr/kloster-saarn.html  
 Сайт музея, размещенного в монастыре Саарн

Здания и сооружения Мюльхайма-ан-дер-Рур
Монастыри Северного Рейна-Вестфалии
Путь индустриальной культуры
Цистерцианские монастыри Германии